Jan Kacprzak (inżynier)
 Jan Kacprzak (sędzia)